Harde schijf (hard disk drive)
 Horizontaal gestuurd boren (horizontal directional drilling)